|-
| 195301 - || || 14 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195302 - || || 14 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195303 - || || 14 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195304 - || || 10 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195305 - || || 11 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195306 - || || 5 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195307 - || || 6 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195308 - || || 9 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195309 - || || 9 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195310 - || || 9 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195311 - || || 9 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195312 - || || 9 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195313 - || || 9 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195314 - || || 10 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195315 - || || 10 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195316 - || || 10 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195317 - || || 10 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195318 - || || 11 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195319 - || || 9 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195320 - || || 9 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195321 - || || 10 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195322 - || || 11 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195323 - || || 12 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195324 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195325 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195326 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195327 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195328 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195329 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195330 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195331 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195332 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195333 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195334 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195335 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195336 - || || 12 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195337 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195338 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195339 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195340 - || || 14 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195341 - || || 14 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195342 - || || 15 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195343 - || || 15 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195344 - || || 15 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195345 - || || 15 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 195346 - || || 15 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195347 - || || 15 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195348 - || || 15 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195349 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195350 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195351 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195352 - || || 6 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195353 - || || 18 de març de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 195354 - || || 20 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195355 - || || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195356 - || || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195357 - || || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195358 - || || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195359 - || || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195360 - || || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195361 - || || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195362 - || || 16 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 195363 - || || 18 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 195364 - || || 19 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195365 - || || 19 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195366 - || || 20 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195367 - || || 20 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195368 - || || 20 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195369 - || || 20 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195370 - || || 20 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195371 - || || 19 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195372 - || || 20 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195373 - || || 20 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195374 - || || 21 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195375 - || || 19 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 195376 - || || 20 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195377 - || || 31 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195378 - || || 31 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195379 - || || 20 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195380 - || 2002 GY || 3 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195381 - || || 2 d'abril de 2002 || Eskridge || Eskridge
|-
| 195382 - || || 10 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195383 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195384 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195385 - || || 14 d'abril de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 195386 - || || 14 d'abril de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 195387 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 195388 - || || 15 d'abril de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 195389 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195390 - || || 5 d'abril de 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 195391 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195392 - || || 14 d'abril de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 195393 - || || 14 d'abril de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 195394 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195395 - || || 15 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195396 - || || 15 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195397 - || || 15 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195398 - || || 15 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195399 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 195400 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

5